Gezos oder Gkezos ist der Familienname folgender Personen:

 Kosmas Gezos (* 1992), griechischer Fußballspieler
 Polydoros Gezos (* 1994), griechischer Fußballspieler